El término Pcap puede referirse a:
 Pcap: Interfaz de programación de aplicaciones.
 PC(AP): Partido político chileno.